Miejscowości w USA:
 Pineland – jednostka osadnicza w stanie Floryda, w hrabstwie Lee
 Pineland – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Sabine